Фіцрой () або Фіц-Рой () — англо-норманське ім'я, яке носили такі особи:
 Генрі Фіц-Рой — офіційно визнаний позашлюбний син короля Англії Генріха VIII і Елізабет Блаунт.
 Роберт Фіц-Рой — офіцер військово-морського флоту Великої Британії, метеоролог, командир експедиції корабля «Бігль», в якій брав участь Чарлз Дарвін.
 Емілі Фіцрой (1860—1954) — англійська кіноакторка.

Фіцрой — назва кількох географічних об'єктів:
 Фіц-Рой — гора на кордоні Аргентини і Чилі
 Фіцрой — річка в центральній частині австралійського штату Квінсленд.
 Фіцрой — річка в західній частині регіону Кімберлі австралійського штату Західна Австралія.